Прежан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прежан, Альбер (1894—1979) — французский актёр кино.
 Прежан, Элен (род. 1939) — католическая сестра, монахиня, член Конгрегации Святого Иосифа.